Hans Hess (1902–...) – bobbista tedesco
Hans Hess (1945) – politico svizzero
Hans Hess (1873-1928) – politico austriaco